«Мистер Счастливчик» может означать:

Музыкальные альбомы
  — Джон Ли Хукер, 1991.
  — Пит Томас, 2007.
  — Крис Айзек, 2009.
  — , 2012.

Кино и ТВ
  — американский кинофильм (1943).
  — американский телесериал (1959—1960).

См. также
 Мистер и Счастливчик